Charles Moffett ist der Name folgender Personen:

* Charles Moffett senior (1929–1997), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Charles S. Moffett (Charles Simonton Moffett Jr.; 1945–2015), US-amerikanischer Kunsthistoriker